

Persone 
 Carlo Antonio Campioni, italianizzazione di Charles-Antoine Campion (1720-1788) – compositore italiano nato in Lorena
 Inigo Campioni (1878-1944) – ammiraglio italiano della Regia Marina nella seconda guerra mondiale
 Joop Campioni (1901-1962) – calciatore olandese, di ruolo centrocampista

Altro 
 Coppa dei Campioni, UEFA Champions League –  torneo calcistico europeo
 Campioni, il sogno  – reality show ambientato nel mondo del calcio
 I Campioni  – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
 Campione